Willem van Hamal (-1279)
 Willem van Hamal (vader van Gilles van Hamal), zoon van de vorige;
 Willem van Hamal (-1313), achterkleinzoon van de eerste Willem van Hamal;
 Willem van Hamal (-1371), kleinzoon van de vorige;
 Willem van Hamal (-1400), zoon van Gilles van Hamal, kleinzoon van Willem van Hamal, achterkleinzoon van de eerste Willem van Hamal;
 Willem van Hamal (-1497), kleinzoon van de vorige.
 Willem van Hamal, baron van Monceau (1551-1582), zwager van George van Lalaing, graaf van Rennenberg.